(fr. manège)
 maneż – ujeżdżalnia
 maneż – arena
 Manege (scena baletowa)
 maneż – kierat
 Moskiewski Maneż – budynek w Moskwie
Mánes – pawilon wystawowy w Pradze